O Copa Sul de Futebol Americano III de 2015 foi a 3° edição da competição, a terceira organizada pela Federação Catarinense de Futebol Americano (FCFA), disputada por 9  equipes de Futebol Americano da Região Sul do Brasil.

Em 2015, o atual campeão - Itapema White Sharks - se despede da competição que era composta por quatro equipes. Por outro lado, outras 6 equipes ingressaram na Copa dando início à uma nova fase na competição que agora passa a ser formada por divisões, com etapas classificatórias até a final.

Participantes

Divisões

Formato 
O Torneio foi disputado em fase regular, wildcard, semifinais e final.
Na primeira fase as 9 equipes formaram três grupos, com jogos ida e volta.

Fase Regular

Tabela

1ª Rodada 

RODADA DE FOLGA : Itaiópolis Xoklengs, Gaspar Black Hawks e Restinga Redskulls.

2ª Rodada 

RODADA DE FOLGA : Corupá Buffalos, Camboriu Broqueiros e Ijuí Drones.

3ª Rodada 

RODADA DE FOLGA : Curitiba Guardian Saints, Criciuma Miners e Santa Cruz Chacais.

4ª Rodada 

RODADA DE FOLGA : Corupá Buffalos, Criciúma Miners e Restinga Redskulls.

5ª Rodada 

RODADA DE FOLGA : Itaiópolis Xoklengs, Camboriú Broqueiros e Santa Cruz Chacais.

6ª Rodada 

RODADA DE FOLGA : Curitiba Guardian Saints, Gaspar Black Hawks e Ijuí Drones.

Classificação 

* Competição em andamento

Campeões de Divisões 

   Campeão da Divisão Paraná : Corupá_Buffalos [3-1-0]

   Campeão da Divisão Santa Catarina : Gaspar_Black_Hawks [3-0-1]

   Campeão da Divisão Rio Grande do Sul : Santa_Cruz_Chacais [4-0-0]

Playoffs

Wildcard

Semifinais 

21 de Novembro : 1º LUGAR x Vencedor da Wildcard com Pior classificação de Fase Regular

22 de Novembro : 2º LUGAR x Vencedor da Wildcard com Melhor classificação de Fase Regular

Final

Premiação

Ver também 

  Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA)
  Liga Brasileira de Futebol Americano (LBFA)
  FPFA
  FCFA
  FGFA

Ligações externas
 
 
 
 
 

Competições de futebol americano do Brasil